Un ghazal est un poème et un genre littéraire du registre amoureux, répandu au Moyen-Orient et en Asie centrale et méridionale. Ghazal est aussi un nom de famille, un prénom et un nom de lieu.

Personnalités 

 Ahmed Lakhdar Ghazal (1917-2008), linguiste et inventeur marocain ;
 Ali Ghazal (né en 1992), footballeur égyptien ;
 Majd Eddine Ghazal (né en 1987), athlète syrien ;
 Ruba Ghazal (née en 1977), femme d'affaires et femme politique québéco-palestinienne.

Lieux 
 'Ain Ghazal, site néolithique au nord-ouest de la Jordanie, près d'Amman.
 , lieux et rivières au Tchad et au Soudan du Sud.

Voir aussi